Achatz kan syfta på,

Carl Achatz, svensk flöjtist.
Dag Achatz, svensk-schweizisk pianist.